S213 oder S 213 steht für:
 Kombi der Mercedes-Benz Baureihe 213
 Bus Setra S 213 H, siehe Setra #Busse von Kässbohrer
 Bus Setra S 213 HD, siehe Setra #Busse von Kässbohrer
 Bus Setra S 213 UL, siehe Setra S 215 UL